Shackleton ist der Name einer britischen Familie, die mehrere bedeutende Vertreter, vor allem in Wissenschaft und Forschung, hervorgebracht hat, darunter:
 Derek Shackleton (1924–2007), englischer Cricketspieler
 Edward Shackleton (1911–1994), britischer Politiker und Geograph
 Ernest Shackleton (1874–1922), britischer Polarforscher, der Namensgeber ist für:
 (289586) Shackleton, ein Asteroid
 Avro Shackleton, ein Seefernaufklärungsflugzeug 
 Shackleton (Schiff), ein ehemaliges, britisches Forschungsschiff
 Ernest Shackleton (Schiff), ein ehemals britisches Forschungsschiff
 Shackleton (Mondkrater), ein Mondkrater
 Shackleton-Canyon, Tiefseegraben
 Shackleton-Eisfälle, Gletscherbrüche in der Ross Dependency, Antarktika
 Shackleton Falls, Wasserfall
 Shackleton Fracture Zone, Transformstörung im Südlichen Ozean, Antarktis
 Shackleton Gap, Gebirgspass auf Südgeorgien, Südatlantik
 Shackleton-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Shackleton Inlet, Bucht in der Ross Dependency, Antarktika
 Shackleton-Küste, Küstenabschnitt der Ross Dependency, Antarktika
 Shackleton Range, Gebirge im Coatsland, Antarktika
 Shackleton-Schelfeis, Schelfeis an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Shackleton Valley, Tal auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mount Shackleton, Berg im Grahamland, Antarktika
 Greg Shackleton († 1975), australischer Reporter, siehe Balibo Five
 Jim Shackleton (* 1940), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Fiona Shackleton (* 1956), britische Rechtsanwältin
 Keith Shackleton (1923–2015), britischer Maler und Naturschützer
 Nicholas Shackleton (1937–2006), britischer Geologe und Paläoklimatologe
 Robert Shackleton (1919–1986), britischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Bibliothekar
 Shirley Shackleton (1931–2023), australische Menschenrechtlerin und Osttimoraktivistin

Shackleton bezeichnet außerdem:
 Shackleton, deutscher Titel Ernest Shackleton (Miniserie), britische Miniserie aus dem Jahr 2002